Чемпіонат Угорщини з футболу 1905 — 5-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге здобув Ференцварош.

Учасники

Турнірна таблиця 

1. Через скандал із хабарництвом за участю клуба Будапешт Пошташ титул чемпіона було присуджено клубу Ференцварош. Результат матчу між клубами Феварош та Будапешт Пошташ був скасований, матч не перегравався. Клуб Будапешт Пошташ був понижений до другого дивізіону.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|}

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1905
Угорщина
1905 в угорському спорті